Lugos (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 De Gallische godheid Lugos.